

Personnalités 

 Ádám Lang (né le 1993), footballeur hongrois ;
 Albert Lang (1847-1933), peintre allemand ;
 André Lang (1893-1986), écrivain et critique de cinéma français ;
 André Lévy-Lang (né le 1937), banquier français ;
 Andrew Lang (1844-1912), homme de lettres écossais, poète, romancier, critique littéraire ;
 Andrew Lang (né le 1966), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Anne-Christine Lang (née en 1961), femme politique française ;
 Antonio Lang (né en 1972), joueur américain de basket-ball ;
 Archie Lang (1948-2021), homme politique yukonnais, canadien ;
 Benjamin Lang (né en 1987), rameur français ;
 Bernard Lang (né en 1945), chercheur français ;
 Brent Lang (né en 1968), nageur américain ;
 Carl Lang (né en 1957), homme politique français ;
 Carl Lang (1766-1822), écrivain allemand ;
 Carlos Alvarado Lang (1905-1961), graveur et professeur mexicain
 Cosmo Lang (1864-1945), ecclésiastique anglican britannique d'origine écossaise ;
 Czesław Lang (né en 1955), coureur cycliste polonais ;
 David Marshall Lang (1924-1991), historien anglais ;
 Didier Lang (né en 1970), footballeur français ;
 Eddie Lang (1902-1933), guitariste américain de jazz ;
 Éloïse Lang, scénariste et réalisatrice belge ;
 François Lang (1908-1944), pianiste et collectionneur français ;
 Frederic Lang (1852-1937), homme politique néo-zélandais ;
 Friedrich Lang (1915-2003), pilote de Stuka allemand ;
 Fritz Lang (1890-1976), réalisateur allemand ;
 Georges Lang (né en 1947), animateur de radio et télévision français ;
 Hans Lang (1908-1992), compositeur autrichien ;
 Hans-Joachim Lang (né en 1951), journaliste et historien allemand ;
 Henri Lang (1895-1942), ingénieur des ponts et chaussées ;
 Herbert Lang (1879-1957), zoologiste allemand ;
 Hermann Lang (1909-1987), coureur automobile allemand de Formule 1 ;
 Howard Lang (1911-1989), acteur anglais ;
  ;
 James Lang (né en 1983), joueur de basket-ball américain ;
 Jean-Marie Lang (1943-2021), professeur de médecine français ;
 Jean-Pierre Lang (né en 1936), auteur-compositeur-interprète français ;
 Jeffrey Lang (né en 1954), mathématicien américain et écrivain musulman ;
 Joachim-Friedrich Lang (1899-1945), général de brigade allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Jochen von Lang, historien allemand spécialiste de l'Allemagne nazie ;
 John Lang (né en 1972), musicien et humoriste français ;
 John Lang (1816-1864), avocat et romancier australien ;
 Jonny Lang (né en 1981), auteur, compositeur, chanteur et guitariste américain ;
  ;
 Josephine Caroline Lang (1815-1880), compositrice allemande ;
 June Lang (1917-2005), actrice américaine ;
 Kara Lang (né en 1986), joueuse de soccer canadienne ;
 Karl Anton Lang (1815-1890), homme politique bavarois ;
 Karl Niklaus Lang (1670-1741), médecin et naturaliste suisse ;
 Kathrin Lang (né en 1986), biathlète allemande ;
 Lang Lang (né en 1982), pianiste chinois ;
 Léon Lang (1899-1983), dessinateur et lithographe français ;
 Luc Lang (né en 1956), écrivain français ;
 Marie Lang (1858-1934), féministe, théosophe et éditrice autrichienne ;
 Maria Lang (1914-1991), auteur suédois de roman policier ;
 Marie Lang (1858-1934), féministe, théosophe et éditrice autrichienne ;
 Matheson Lang (1879-1948), acteur canadien ;
  ;
 Michel Lang (1939-2014), réalisateur français ;
 Paul Henry Lang (1901-1991), musicologue et critique musical américain né en Hongrie ;
  ;
  ;
 Rachel Lang (né en 1984), scénariste et réalisatrice française ;
 Rein Lang (né en 1957), homme politique estonien ;
 Ricarda Lang (née en 1994), femme politique allemande ;
  ;
 Robert Lang (né en 1970), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Robert J. Lang, origamiste américain de renom ;
 Salome Lang (née en 1997), athlète suisse ;
 Saskia Lang (née en 1986), joueuse allemande de handball ;
 Sebastian Lang (né en 1979), coureur cycliste allemand ;
 Serge Lang (1927-2005), mathématicien américain ;
 Serge Lang (1920-1999), journaliste français ;
 Thierry Lang (né en 1956), pianiste de jazz suisse ;
 Valérie Lang (1966-2013), comédienne et femme politique française ;
 Werner Lang (1922-2013), ingénieur allemand ;
 William Henry Lang (1874-1960), botaniste britannique ;

personnages de fiction
 Cassandra Lang, personnage de l'univers de Marvel Comics ;
 Lana Lang, personnage de l'univers de DC Comics ;
 Rachel Lang, personnage du film Carrie 2: La haine ;
 Scott Lang, personnage de l'univers de Marvel Comics.

Toponyme 

 Lang, commune du district de Leibnitz, en Autriche ;
 Lang, village du Cameroun.

Autre 
 Imprimerie Georges Lang, une ancienne entreprise française
Patronyme juif